Appat bezeichnet:
 Appat (Ilulissat), Ort im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Appat (Uummannaq), Ort im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Appat (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Appat (Insel, bei Appat), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Appat (Insel, bei Ilimanaq), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Appat (Insel, bei Avigaat), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Appat (Insel, Sermersuut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Appat (Insel, Qaanaaq), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Appat (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland